Tricerri peut faire référence à : 
  (née en 1980), joueuse de tennis suisse.
  (1947–1994), mathématicien italien.
 prix Tricerri, distinction mathématique.
  (née en 1961), actrice brésilienne.